Jméno Nový Dvůr nese více míst.

Sídlo 
obec
 1. Nový Dvůr (okres Nymburk) – obec v okrese Nymburk

části obcí a měst
 2. Nový Dvůr (Bělá nad Radbuzou) – část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 3. Nový Dvůr (Bor) – část města Bor v okrese Tachov
 4. Nový Dvůr (Číhaň) – část obce Číhaň v okrese Klatovy
 5. Nový Dvůr (Čimelice) – osada obce Čimelice v okrese Písek
 6. Nový Dvůr (Heřmanova Huť) – část obce Heřmanova Huť v okrese Plzeň-sever
 7. Nový Dvůr (Hořičky) – část obce Hořičky v okrese Náchod
 8. Nový Dvůr (Chrášťany) – část obce Chrášťany v okrese Rakovník
 9. Nový Dvůr (Jaroměřice) – část obce Jaroměřice v okrese Svitavy
 10. Nový Dvůr (Kámen) – část obce Kámen v okrese Pelhřimov
 11. Nový Dvůr (Kašperské Hory) – malá osada severně od hradu Kašperk, v katastrálním území Žlíbek ve městě Kašperské Hory v okrese Klatovy
 12. Nový Dvůr (Kejžlice) – část obce Kejžlice v okrese Pelhřimov
 13. Nový Dvůr (Kout na Šumavě) – část obce Kout na Šumavě v okrese Domažlice
 14. Nový Dvůr (Lány), též Nové Dvory (Lány) – hospodářský dvůr v severní části uzavřené části Lánské obory, v katastrálním území Lány obce Lány v okrese Kladno
 15. Nový Dvůr (Myslív) – část obce Myslív v okrese Klatovy
 16. Nový Dvůr (Nikolčice) – základní sídelní jednotka obce Nikolčice v okrese Břeclav
 17. Nový Dvůr (Nová Ves u Chotěboře) – část obce Nová Ves u Chotěboře v okrese Havlíčkův Brod
 18. Nový Dvůr (Nový Kostel) – hospodářský dvůr, soubor staveb a zámku ve Spálené, místní části obce Nový Kostel v okrese Cheb
 19. Nový Dvůr (Petrovice) – osada obce Petrovice v okrese Ústí nad Labem
 20. Nový Dvůr (Písek) – část města Písek v okrese Písek
 21. Nový Dvůr (Podhořany u Ronova) – část obce Podhořany u Ronova v okrese Chrudim
 22. Nový Dvůr (Řeřichy) – část obce Řeřichy v okrese Rakovník
 23. Nový Dvůr (Stěbořice) – část obce Stěbořice v okrese Opava
 24. Nový Dvůr (Teplice nad Metují) – část města Teplice nad Metují v okrese Náchod
 25. Nový Dvůr (Veverská Bítýška) – Osada obce Veverská Bítýška v okrese Brno-venkov
 26. Nový Dvůr (Zdíkov) – část obce Zdíkov v okrese Prachatice
 27. Nový Dvůr (Zeměchy) – osada v katastru Zeměchy u Kralup nad Vltavou, součást města Kralupy nad Vltavou
 28. Nový Dvůr (Žihle) – část obce Žihle v okrese Plzeň-sever

Ostatní 
zámky
 30. Nový Dvůr (zámek, okres Náchod) – zámek nedaleko od obce Volovka
 (23.) Nový Dvůr (zámek, okres Opava) – součást Arboreta Nový dvůr
 (10.) Nový Dvůr (zámek, okres Pelhřimov) – zámek ve vsi Nový Dvůr, místní části obce Kámen
 (28.) Nový Dvůr (zámek, okres Plzeň-sever) – bývalý lovecký zámeček na samotě Nový Dvůr, části obce Žihle

klášter
 31. Klášter Nový Dvůr u Dobré Vody u Toužimi

další památky
 32. Nový dvůr (Lednicko-valtický areál)
 33. Nový dvůr (muzeum řemesel) – bývalý hospodářský dvůr v Letohradě
 34. Nový dvůr (usedlost) – bývalý hospodářský dvůr v Praze Lhotce
 35. Nový dvůr neboli Lyra (Žďár nad Sázavou) – hospodářský dvůr při bývalém klášteře ve Žďáru nad Sázavou
 36. Nový Dvůr u Týna nad Vltavou – bývalý hospodářský statek z 18. století, dnes rekreační zařízení 
 (23.) Arboretum Nový Dvůr

sdružení obcí
 Mikroregion Nový Dvůr – sdružení šesti obcí v okrese Hodonín

Externí odkazy

Související články 
 Nové Dvory
 Dvůr